Taktik kan syfta på:

 Taktik – den del av krigskonsten, som behandlar truppernas användning inför och under striden
 Taktik (kortspel) – ett kortspel för två spelare som ska försöka överlista varandra taktiskt och strategiskt
 Taktik (schack) – en kort sekvens av drag som begränsar motståndarens valmöjligheter och kan resultera i materiella vinster
 Taktik (sport) – en term inom sport som innefattar en deltagares eller ett lags spelidé